Aiterbach heißen folgende geographischen Objekte:

 Aiterbach (Allershausen), Ortsteil der Gemeinde Allershausen, Landkreis Freising, Bayern
 Aiterbach (Rimsting), Ortsteil der Gemeinde Rimsting, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Aiterbach (Gemeinde Steinhaus), Ort bei Steinhaus, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

 Schloss Aiterbach in Aiterbach (Allershausen)
Gewässer:
 Aiterbach (Amper), Nebenfluss der Amper, Oberbayern
 Aiterbach (Chiemsee), nördlicher Zufluss des Chiemsees bei Aiterbach, Gemeinde Rimsting, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Aiterbach (Murg), linker Zufluss der Nordschwarzwälder Murg (zum Oberrhein) in Obertal, Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Aiterbach (Traun), Nebenfluss der Traun, Oberösterreich

Siehe auch:
 Aiterbächle
 Eiterbach (Begriffsklärung)
 Haiterbach
 Heiterbach